Фостер () — англомовне прізвище або топонім.

Персоналії 
 Фостер (прізвище)

Топоніми 
 Фостер — округ (графство) у штаті Північна Дакота, США
 Фостер — місто, штат Оклахома
 Фостер — місто, штат Род-Айленд
 Фостер — місто в окрузі Кларк, штат Вісконсин
 Фостер — селище, штат Міссурі
 Фостер — селище, штат Небраска
 Фостер Тауншип — селище, штат Пенсільванія
 Фостер Тауншип — селище в окрузі Маккін, штат Пенсильванія
 Фостер Тауншип — селище в окрузі Скайлкілл, штат Пенсильванія
 Фостер — гора (2105 м) в хребті Імеон, на острові Сміта, Південні Шетландські острови